Bancă, substantiv feminin, nedefectiv de plural, având mai multe înțelesuri: 
 Bancă (instituție financiară), instituție financiară care efectuează operații de plăți și acordă credit. 
 Bancă (jocuri de cărți), la anumite jocuri de cărți este persoana sau entitatea care arbitrează jocul. 
 Bancă (mobilier), piesă de mobilier destinată susținerii corpului uman. 
 Bancă de date, un fișier sau un grup de fișiere ce stochează informații referitoare la o anumită aplicație sau la un anumit domeniu al cunoașterii umane. 
 Bancă de organe, un serviciu medical special ce dispune de organe destinate transplantării, de sânge destinat tranfuziei, etc.. 
 Bancă de semințe, un depozit de semințe conservate.

Vezi și Banca (dezambiguizare).